«My Cosmos Is Mine» () — песня британской группы Depeche Mode, фактически второй сингл из их пятнадцатого студийного альбома Memento Mori, 57-й в дискографии группы (на официальном сайте группы песня как полноценный сингл не позиционируется). Была выпущен 9 марта 2023 года.

Предыстория

Композиция

Видео 
В день выпуска сингла группа выпустила на своём официальном YouTube-канале видео с обложкой Memento Mori и звучащей на фоне My Cosmos Is Mine.

Примечания 

Синглы Depeche Mode
Синглы Columbia Records
Видеоклипы, снятые Антоном Корбейном
Песни, написанные Мартином Гором